Vallehermoso (Groupe Immobilier), groupe immobilier espagnol coté à l'ibex 35
Vallehermoso (La Gomera), commune de La Gomera, îles Canaries, Espagne
Vallehermoso (Philippines)